Herrsingeln vid Australiska öppna 2023 spelades den 17–29 januari 2023. Kvalturneringen spelades den 9–12 januari 2023. Novak Djokovic vann tävlingen efter att ha besegrat Stefanos Tsitsipas i finalen med 6–3, 7–6(7–4), 7–6(7–5).

Rafael Nadal var regerande mästare, men han blev utslagen i den andra omgången av amerikanen Mackenzie McDonald.

Seedning 

  Rafael Nadal (Andra omgången)
  Casper Ruud (Andra omgången)
  Stefanos Tsitsipas (Final)
  Novak Djokovic (Mästare)
  Andrej Rubljov (Kvartsfinal)
  Félix Auger-Aliassime (Fjärde omgången)
  Daniil Medvedev (Tredje omgången)
  Taylor Fritz (Andra omgången)
  Holger Rune (Fjärde omgången)
  Hubert Hurkacz (Fjärde omgången)
  Cameron Norrie (Tredje omgången)
  Alexander Zverev (Andra omgången)
  Matteo Berrettini (Första omgången)
  Pablo Carreño Busta (Andra omgången)
  Jannik Sinner (Fjärde omgången)
  Frances Tiafoe (Tredje omgången)
  Lorenzo Musetti (Första omgången)
  Karen Khachanov (Semifinal)
  Nick Kyrgios (Drog sig ur efter en knäskada)
  Denis Shapovalov (Tredje omgången)
  Borna Ćorić (Första omgången)
  Alex de Minaur (Fjärde omgången)
  Diego Schwartzman (Andra omgången)
  Roberto Bautista Agut (Fjärde omgången)
  Dan Evans (Tredje omgången)
  Miomir Kecmanović (Första omgången)
  Grigor Dimitrov (Tredje omgången)
  Francisco Cerúndolo (Tredje omgången)
  Sebastian Korda (Kvartsfinal, utgick)
  Alejandro Davidovich Fokina (Andra omgången)
  Yoshihito Nishioka (Fjärde omgången)
  Botic van de Zandschulp (Andra omgången)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Nedre halvan

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Anmärkningar

Referenser 

Australiska öppna 2023